C’era una volta il novecento è un programma televisivo italiano, in onda dal 27 febbraio 2023 su LA7, condotto da Alessio Orsingher e Luca Sappino.

Il programma 
Il programma tratta di personaggi e vicende importanti del passato, ma non manca la trattazione di eventi relativi all’attualità. In ogni puntata vengono trasmessi due documentari commentati poi con gli ospiti in studio.

Il 13 marzo 2023, in una puntata speciale, il programma trasmette in esclusiva per l'Italia l'intervista a Papa Francesco realizzata, in occasione del decimo anniversario del pontificato, dal giornalista Paolo Rodari per la televisione svizzera Rsi. Ospiti in studio da Orsingher e Sappino, il direttore di Avvenire Marco Tarquinio e l'editorialista del Corriere della Sera Massimo Franco.

Note

Collegamenti esterni 
 

Programmi televisivi degli anni 2020